The Blues Brothers é um romance escrito pelo jornalista Mitch Glazer e publicado em 1980. O romance foi baseado na versão original do roteiro do filme The Blues Brothers, escrito por Dan Aykroyd e John Landis. No entanto, o roteiro original que foi usado para a base do romance evoluiu de forma tão dramática em que foi usado no filme que as duas obras são muito semelhantes entre si.

O livro contém oito páginas brilhantes de fotos em preto-e-branco do filme, duas por página. As páginas são marcadas por dois pares de óculos escuros.

Este título está atualmente fora de catálogo.

The Blues Brothers
Livros de 1980
Romances dos Estados Unidos
Livros baseados em filmes